Чемпионат Европы по хоккею на траве
 Чемпионат Европы по хоккею с мячом
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой